Ке́вин Сони́ (; 17 апреля 1998, Дуала, Камерун) — камерунский футболист, атакующий полузащитник греческого клуба «Астерас» и национальной сборной Камеруна.

Карьера 
Кевин является воспитанником футбольной академии французского «Бордо».

21 января 2015 года полузащитник дебютировал за основную команду жирондинцев, выйдя на замену на 87 минуте 1/16 финала Кубка Франции против ПСЖ.

Оставшуюся часть сезона Кевин провёл, выступая за вторую команду, за которую провёл 10 матчей и отметился 2 забитыми мячами.

23 августа 2015 года Сони провёл свой первый матч в Лиге 1, выйдя в стартовом составе на игру с «Лиллем».

Примечания 

Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Камеруна по футболу
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «По»
Игроки ФК «Жирона»
Игроки ФК «Эспаньол B»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Вильярреал B»
Игроки ФК «Сельта B»
Игроки ФК «Астерас»